Tang Lin ist der Name folgender Personen:

* Tang Lin (Tang-Dynastie) (; ca. 600 – 659), chinesischer Autor 
 Tang Lin (Judoka) (; * 1976), chinesischer Judoka